Caravelle – plurale di Caravella
 Caravelle – aereo a reazione francese
 Caravelle – autovettura prodotta dalla Renault
 Caravelle – autovettura prodotta dalla Plymouth